Algoma kan syfta på:

Kanada 

 Algoma District, Ontario,

USA 

 Algoma, Mississippi, ort, Pontotoc County, 
 Algoma, Wisconsin, ort, Kewaunee County,